Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 970 dans le monde.

 Route 970 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 970 en Finlande
  dans certains départements, en France